CD2AP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 639 амінокислот, а молекулярна маса — 71 451.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів.  Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинний цикл, поділ клітини, мітоз.  Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки